Silenci (so), absència de so.
 Silenci (música), signe que s'utilitza en música per amidar la durada d'una pausa.
 Silenci (novel·la), novel·la de Shūsaku Endō.
 Silenci administratiu.
 Te Faaturuma o El silenci, quadre de Paul Gauguin fet el 1891.
 Silenci del Sejm, sessió del Parlament de la República de les Dues Nacions que tingué lloc el dia 1 de febrer de 1717.
 El silenci dels anyells (The Silence of the Lambs), pel·lícula de Jonathan Demme estrenada el 1991.
 Temps de Silenci, sèrie de televisió estrenada per TV3 el gener de 2001.
 La llei del silenci (On the Waterfront), pel·lícula dirigida per Elia Kazan l'any 1954.
 Argument per silenci (argumentum ex silentio).